Монбризо́н () — многозначный термин французского происхождения.

 Монбризон — французский округ в департаменте Луара.
 Монбризон — французская коммуна в департаменте Луара.
 Монбризон-сюр-Ле — французский муниципалитет в департаменте Дром.

См. также 
 Фурм-де-Монбризон